Superisligaen 2021-22 var den 62. sæson af den bedste danske ishockeyliga, og den var samtidig turneringen om det 65. danmarksmesterskab i ishockey for mænd.  Turneringen afvikledes under navnet Metal Ligaen på grund af et sponsorat fra Dansk Metal. Ligaen havde deltagelse af de samme ni hold som den foregående sæson, og holdene spillede først et grundspil i form af en seksdobbelt turnering alle-mod-alle, hvilket gav 48 kampe til hvert hold, hvorefter de otte bedste gik videre til slutspillet om DM-titlen.

Mesterskabet blev vundet af Aalborg Pirates, som i slutspilsfinalen besejrede de forsvarende mestre fra Rungsted Seier Capital med 4-1 i kampe. Den afgørende kamp blev spillet i Gigantium Isarena den 24. april 2022, hvor hjemmeholdet sikrede sig titlen med en sejr på 5-1 i en kamp, hvor Thomas Spelling scorede hattrick. Aalborg Pirates vandt dermed DM i ishockey for anden gang, efter at holdet i 2017-18 havde vundet sin første titel, og for moderklubben AaB Ishockey var det den tredje DM-titel, eftersom klubben havde vundet en DM-titel i tiden før Pirates-æraen.

Aalborg Pirates havde også vundet grundspillet, og både i kvart- og semifinalen gik holdet sikkert videre efter 4-0-sejre i serierne mod Herlev Eagles hhv. Odense Bulldogs. Rungsted var kun blevet nr. 6 i grundspillet men havde i kvartfinalen vundet over Herning Blue Fox med 4-1 i kampe, og i semifinalen besejrede holdet Esbjerg Energy med 4-3 i kampe efter at have opnået alle fire sejre i sudden death.

Bronzemedaljerne gik til Odense Bulldogs, som vandt DM-medaljer for første gang siden sæsonen 2011-12 på trods af, at holdet kun var blevet nr. 7 i grundspillet. I bronzekampen, der blev afviklet over to kampe, besejrede fynboerne Esbjerg Energy med en samlet score på 11-9. Odense vandt den første bronzekamp på hjemmebane med 6-5 og fulgte dagen efter op med at vinde returkampen i Esbjerg med 5-4.

I Herning Blue Fox' hjemmekamp mod SønderjyskE Ishockey den 7. november 2021 spillede hjemmeholdets Daniel K. Nielsen sin 847. kamp i Superisligaen og overtog dermed rekorden for flest kampe i den bedste danske række fra Mike Grey. Efter sæsonen stoppede han sin aktive karriere, hvorefter den nye rekord for flest kampe i Superisligaen lød på 878 kampe.

I perioden fra 21. december 2021 til 15. januar 2022 blev kampene afviklet uden tilskuere på grund af restriktioner, der blev indført for at begrænse smittespredningen i samfundet under COVID-19-pandemien. Fra den 16. januar 2022 blev tilskuere igen tilladt til sportsbegivenheder, dog med et loft på 1.500 tilskuere. Fra 1. februar 2022 blev samtlige coronarestriktioner på idrætsområdet ophævet igen.

Hold 

Ligaen havde deltagelse af de samme ni hold, der spillede i den foregående sæson.

Trænere

Inden sæsonen 

To af klubberne i ligaen kunne inden sæsonen præsentere en ny træner i forhold til den foregående sæson. For anden sæson i træk formåede Odense Bulldogs ikke at kvalificere sig til slutspillet, og efter grundspillets afslutning meddelte klubben, at cheftræner Marc Lefebvre ikke fik forlænget sin kontrakt. Han blev erstattet af den tidligere Aalborg-træner Paul Thompson, som senest havde været træner for Unterland Cavaliers i Italien.

Hos Herning Blue Fox levede sæsonens resultater heller ikke op til forventningerne. Holdet var inden sæsonen bl.a. blevet forstærket med Mads Christensen og Mathias Bau, og inden turneringsstarten havde sportschefen meldt ud, at målsætningen var at vinde DM-guld. Holdet kvalificerede sig imidlertid ikke til Metal Final 4, sluttede grundspillet på en skuffende femteplads og tabte kvartfinaleserien til SønderjyskE Ishockey med 0-4 i kampe. En uge efter kvartfinalenederlaget meddelte klubben, at den stoppede samarbejdet med cheftræner Ben Cooper pga. de skuffende resultater. Cooper fik dermed kun to sæsoner i Herning. Og kort efter kunne den offentliggøre, at den tidligere Blue Fox-spiller Pekka Tirkkonen blev klubbens nye træner. Tirkkonen havde senest trænet finske JYP, men havde inden da også trænererfaring fra DEL og Nationalliga A.

Til gengæld var der genvalg på cheftrænerposten i de øvrige syv klubber.

I løbet af sæsonen 

Efter en sæsonstart med blot to sejre i de første tolv kampe fyrede Rødovre Mighty Bulls den 21. oktober 2021 cheftræner Thor Dresler, og senere samme dag kunne klubben meddele, at posten blev overtaget af svenskeren Magnus Sundquist. Mighty Bulls kunne dermed byde velkommen tilbage til den træner, som i perioden 2008-11 også stod bag trænerbænken i Rødovre, og som i syv sæsoner i årene 1998-2005 optrådte på isen som back for Rødovre-holdet.

Kort inden afslutningen på grundspillet rejste Frederikshavn White Hawks' træner, Jari Pasanen, hjem til Finland af personlige årsager. Han blev afløst som cheftræner af sin hidtidige assistent, Henrik Christiansen.

Efter sæsonen 

Efter sæsonen ansatte Frederikshavn White Hawks en ny cheftræner i form af Per Hånberg, som tidligere havde været træner i Italien, Schweiz og Sverige, senest for Södertälje SK i Hockeyallsvenskan.

Grundspil

Format 

De ni hold spillede en seksdobbelt-turnering alle-mod-alle, dvs. at alle hold spillede seks indbyrdes opgør fordelt ligeligt på hjemme- og udebane, hvilket gav 48 kampe til hvert hold.

Der blev uddelt point efter IIHF's trepointsystem:
 Sejr i ordinær spilletid gav 3 point.
 Sejr i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 2 point.
 Nederlag i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 1 point.
 Nederlag i ordinær spilletid gav 0 point.

Derudover blev der uddelt 1,5 point til hvert hold i kampe, der blev aflyst pga. for mange COVID-19-smittede spillere på et af holdene.

De otte bedste hold gik videre til slutspillet om DM-medaljer. De fire bedste hold efter 16 spillerunder, dvs. når alle hold har spillet to indbyrdes opgør, gik videre til Metal Final4.

Stilling

Kampe

Kampprogram

Spillerstatistik 

Kilde:

Topscorere (point)

Flest mål

Flest assister

Udvisningsminutter

Plus-minus

Målmandsstatistik

Redningsprocent

Mål imod gennemsnit 

Målmænd, der havde ladet færrest mål gå ind pr. 60 spillede minutter.

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de otte bedste hold i grundspillet og afvikledes som en cupturnering, hvor alle opgør (bortset fra bronzekampen) blev spillet bedst af syv kampe, og hvor det højst seedede hold havde hjemmebane i kamp 1, 3, 5 og 7. De otte hold i slutspillet var seedet i henhold til deres placering i grundspillet, og i hver runde spillede det højst seedede tilbageværende hold mod det lavest seedede, det næsthøjst seedede hold mod det næstlavest seedede osv. De to tabende semifinalister spillede et opgør om bronzemedaljerne, der afvikledes over to kampe.

Uafgjorte kampe blev afgjort i sudden death til først scorede mål i perioder a 20 minutter med fem markspillere på hvert hold.

Kvartfinaler 

Kvartfinalerne havde deltagelse af de otte bedste hold fra grundspillet, og opgørene spilledes bedst af syv kampe. Holdene blev parret i henhold til deres seedning, således at det højst seedede hold blev parret med det lavest seedede, det næsthøjst seedede hold med det næstlavest seedede osv.

Semifinaler 

Semfinalerne havde deltagelse af de fire vindere af kvartfinalerne, Aalborg Pirates (1), Esbjerg Energy (5), Rungsted Seier Capital (6) og Odense Bulldogs (7). For første gang nogensinde er tre hold fra den nederste halvdel af de seedede hold i DM-semifinalen.

Holdene blev parret i to semifinaler, og de to opgør spilledes bedst af syv kampe. De fire hold blev parret i henhold til deres seedninger, således at det højst seedede hold, Aalborg Pirates (1), blev parret med det lavest seedede hold, Odense Bulldogs (7), i den ene serie.

Den anden semifinale står mellem de sidste to hold, Esbjerg Energy (5) og Rungsted Seier Capital (6).

Rungsted Seier Capital vandt alle sine fire semifinalesejre i overtid, hvilket aldrig tidligere var sket i en slutspilsserie i Superisligaen.

Bronzekamp 

Kampen om bronzemedaljerne afvikledes som et opgør mellem de to tabende semifinalister i form af to kampe, hvor den samlede målscore afgjorde opgøret.

Finale 

Finalen er et opgør mellem de to vindere af semifinalerne, Aalborg Pirates (1) og Rungsted Seier Capital (6), og bliver spillet bedst af syv kampe. Finalen er dermed et opgør mellem de to samme hold som i den foregående sæson, og det var første gang siden sæsonen 1994-95, at DM-finalen havde deltagelse af de samme to hold som året forinden.

8-1-sejren til Aalborg Pirates i den tredje kamp i finaleserien var den største sejrsmargin i en DM-finalekamp, siden Herning Blue Fox besejrede Odense Bulldogs med de samme cifre i tredje kamp af finaleserien i sæsonen 2011-12.

Hædersbevisninger

Månedens spiller 

Vinderne af prisen "Månedens spiller" modtog et ur fra Tissot.

All star-hold 

Sæsonens all star-hold blev sammensat af et panel bestående af ishockeyjournalister.

Se også 
 Divisionen 2021-22
 Metal Final4 2021-22
 DM i ishockey for kvinder 2021-22

Referencer

Eksterne henvisninger 
Metal Ligaen
DIU Resultater - Metal Ligaen 2021-2022

Sport i Danmark i 2021
Sport i Danmark i 2022
Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 2021
Ishockey i 2022